Název Ostredok nese více vrcholů:

 Ostredok (Malá Fatra) (1370 m n. m.) – slovenský vrch v Malé Fatře
 Ostredok (Velká Fatra) (1596 m n. m.) – slovenský vrch ve Velké Fatře
 Ostredok (Nízké Tatry) (1639,8 m n. m.) – slovenský vrch v Nízkých Tatrách
 Ostredok (Západní Tatry, 2050 m) (2049,7 m n. m.) – slovenský vrch v Západních Tatrách
 Ostredok (Západní Tatry, 1674 m) (1674,2 m n. m.) – slovenský vrch v Západních Tatrách